Криптоклидиды  — семейство завроптеригий из отряда плезиозавров, живших с середины юрского до позднемеловой эпохи.

Внешний вид 

У них были маленькие головы на длинных шеях, их челюсти были полны острых зубов. Питались маленькой добычей, такой как рыбы и ракообразные.

Филогения 

 Abyssosaurus

В массовой культуре 
Один из видов Cryptoclidus был показан в 3-й серии документального сериала «Прогулки с динозаврами».

Примечания 

Плезиозавроиды
†
Плезиозавры юрского периода
Пресмыкающиеся мелового периода